Vorzugswahl kann bedeuten:
 die Prohairesis aus der Nikomachischen Ethik,
 die Berücksichtigung spezieller Wünsche in der Touristik, die bei der Buchung einer Unterkunft geäußert werden können. Beispiele wären etwa: Extras in der Unterkunft, für Haustiere geeignet, in ständigem Nichtraucherbereich etc.
 ein Wahlsystem, wo mehrere Optionen als Rangfolge angegeben werden können, auch Präferenzwahl genannt. Beispiele sind Integrierte Stichwahl, Übertragbare Einzelstimmgebung oder Ersatzstimme.